Liam Davison (1957–2014) – australijski powieściopisarz
 Liam Davison (1967–2017) – angielski gitarzysta, członek zespołu Mostly Autumn